National Hockey League 2017/2018 var den 101:a säsongen (100:e säsongen i spel) av National Hockey League. Inför denna säsong utökades NHL från 30 till 31 lag, där det nya laget var Vegas Golden Knights från Las Vegas i Nevada. Säsongen slutade med att Washington Capitals vann deras första Stanley Cup genom att slå Vegas Golden Knights med 4–1 i matcher.

Tränarbyten

Arenaändringar 
Detroit Red Wings flyttade till Little Caesars Arena, istället för Joe Louis Arena.
Vegas Golden Knights spelar sin öppningssäsong i T-Mobile Arena
Washington Capitals hemmaarena döptes om från Verizon Center till Capital One Arena.

Grundserien

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Slutspelet

Spelarstatistik

Grundserien

Poängligan

Målvaktsligan

Källor 

2017/2018
Ishockeysäsongen 2017/2018
2017 i Kanada
2017 i USA